

Astronomia 
 7500 Sassi – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Volo 7500, noto anche come 7500 (Flight 7500) – film del 2014 diretto da Takashi Shimizu
 7500 – film del 2019 diretto da Patrick Vollrath

Altro 
 7500 a.C. – anno dell'VIII millennio a.C.
 Nokia 7500 – telefono cellulare prodotto dall'azienda finlandese Nokia